Эсме Виссер (; род. 27 января 1996 года, Лейден, Нидерланды) — нидерландская конькобежка, чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 метров, 2-кратный призёр чемпионатов мира на дистанции 5000 метров, 2-кратная чемпионка Европы на дистанции 3000 метров, 4-кратная чемпион Нидерландов. Выступает за команду "Team Iko" с 2020 года.

Биография  
Эсме Виссер начала кататься на коньках в возрасте 8-ми лет в Лейдене, когда её отец повёл их с сестрой на каток. Помимо катания на коньках, она также играла в теннис на высоком уровне. В возрасте 12-лет ей пришлось выбирать между теннисом и коньками и она выбрала конькобежный спорт. Тренировалась в клубе "Skaatsclub Nut en Vermaak" из из Леймюйдена. В возрасте 11 лет стала соревноваться на клубном уровне за команду "STG Ter Aarse IJsclub" из Тер Аар. В 2013 году она выиграла дистанцию 3000 метров на юниорском чемпионате Нидерландов в своей категории, а через год победила на двух дистанциях 3000 и 5000 метров. 

В мае 2013 года перешла в команду "RTC Noord-West" Академии конькобежного спорта Харлема. В сезоне 2014/15 дебютировала на юниорском Кубке мира и юниорском чемпионате мира, где сразу же завоевала золото в командной гонке. В сезоне 2016/17 выступала за команду "Team Plantina", а в сезоне 2017/18 вернулась в "RTC Noord" под руководством Реммелта Элдеринга. В декабре 2017 года Эсме заняла 2-е место в забеге на 5000 метров на олимпийском отборе и квалифицировалась на олимпиаду 2018 года. В январе 2018 года на чемпионате Европы в Коломне одержала победу на дистанции 3000 метров. 

16 февраля на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане она одержала победу на дистанции 5000 метров с новым личным рекордом и трассы 6:50,23 сек, опередив чешку Мартину Сабликову и россиянку Наталью Воронину. В августе 2018 года выступала за команду "TalentNED". В сезоне 2018/19 на этапе Кубка мира в Обихиро стала 1-й в забеге на 3000 м, а в Томашуве-Мазовецком Эсме выиграла на дистанции 5000 м. 

В декабре она стала чемпионкой Нидерландов 2019 на дистанции 5000 метров, а в январе стала бронзовым призёром в многоборье. В марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле завоевала серебряную медаль в забеге на 5000 метров. В 2020 году Виссер стала чемпионом Нидерландов на дистанциях 3000 и 5000 метров, а также выиграла дистанцию 3000 метров на чемпионате Европы в Херенвене. 

В марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити выиграла бронзу в забеге на 5000 метров. На чемпионате мира среди университетов (FISU) одержала победы в забегах на 3000 и 5000 метров. С мая 2020 года стала выступать команду Эрвина и Мартина Тен Хоув "Team Iko". В декабре 2021 года она не смогла пройти олимпийский отборочный турнир в Херенвене, заняв только 9-е место в забеге на 5000 метров. 

Эта неудача была обусловлена дисбалансом между своим физическим и психическим здоровьем, тем более в октябре она упала на повороте во время тренировки и психологически не могла себя настроить на удачное выступление. Она взяла небольшой отдых, чтобы восстановить поврежденное подколенное сухожилие и поправить своё психологическое состояние. Она продлила в 2022 году контракт с командой "Team Iko" до сезона 2023/24.

Личная жизнь 
Эсме Виссер окончила Амстердамский свободный университет со степенью бакалавра наук в области фармацевтических наук. С января 2022 года работает частично лаборантом в компании "Eurofins Food, Feed & Water Benelux". Она любит проводить время с семьей и друзьями, кататься на горных велосипедах, готовить.

Награды 
 23 марта 2018 года - награждена Орденом Оранских-Нассау офицерской степени за спортивные заслуги и золотую медаль Зимних олимпийских игр министром здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов.

Примечания

Ссылки 
  Профиль на сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — Результаты на сайте schaatsstatistieken.nl
  — Результаты на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте teamnl.org

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы Европы по конькобежному спорту
Офицеры ордена Оранских-Нассау